Tim Thomas (1974-), amerykański hokeista
 Tim Thomas (1977-), amerykański koszykarz